paus Eleuterus, paus (ca. 175-ca. 189)
 Eleutherius en Rusticus, twee heiligen waarvan gezegd wordt dat ze met Dionysius van Parijs rond 250 tot martelaar werden
 Eleutherius van Doornik, eerste bisschop van Doornik (486-ca. 531)
 Eleutherius (exarch), exarch van Ravenna (616-619)
 Eleutherius van Antiochië, Grieks-orthodox patriarch van Antiochië (1023-1028)
 Eleutherius van Alexandrië, Grieks-orthodox patriarch van Alexandrië (1175-1180)